Ангиано:

 Ангиано — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Ангиано, Даниэль (1882—1969) — испанский политический и профсоюзный деятель.